Cosmariospora är ett släkte av svampar. Cosmariospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cosmariospora